Па́бло Хавье́р Сабале́та (; род. 16 января 1985 года, Буэнос-Айрес, Аргентина) — аргентинский футболист, наиболее известный по выступлениям за клуб «Манчестер Сити», регулярно вызывался в национальную сборную Аргентины. Выступал на позиции правого защитника. Олимпийский чемпион 2008. Также имеет испанский паспорт.

Биография 
Сабалета является воспитанником клуба «Сан-Лоренсо де Альмагро», с которым он в 2002 году подписал свой первый профессиональный контракт. В своём первом сезоне он помог «Сан-Лоренсо» выиграть Южноамериканский кубок. С 14 лет выступал за сборные Аргентины различных возрастных категорий. Сабалета был капитаном аргентинской сборной до 20 лет, которая выиграла чемпионат мира 2005 года, проходивший в Нидерландах.

В июле 2005 года, вскоре после победы на чемпионате мира, Сабалета перешёл в испанский клуб «Эспаньол», заплативший за него 3 миллиона долларов, и подписал с ним контракт на пять лет. С первого сезона Сабалета стал игроком основного состава «Эспаньола», в 2006 году помог команде выиграть Кубок Испании, а в сезоне 2006/2007, значительную часть которого он пропустил из-за травмы плеча, вместе с командой играл в финале Кубка УЕФА, проигранного «Севилье». 3 сентября 2005 года Сабалета дебютировал в национальной сборной Аргентины в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2006 года против сборной Парагвая (поражение 1:0), но на сам чемпионат тренер Хосе Пекерман его не взял. При сменившем Пекермана Альфио Басиле Сабалета регулярно вызывался в сборную, но с приходом на тренерский пост Диего Марадоны утратил место в составе.

В 2008 году Сабалета был основным защитником сборной Аргентины на Олимпийских играх в Пекине. Аргентинцы завоевали золотые медали, выиграв все свои матчи на турнире и пропустив всего два гола в свои ворота.

31 августа 2008 года Пабло перешёл в английский «Манчестер Сити», заплативший за него £ 6,45 млн, подписал контракт на пять лет и признался, что всегда мечтал играть в Англии.

Выиграв с «Манчестер Сити» чемпионат и Кубок Англии, летом 2013 года продлил контракт на 4 года до лета 2017 года.

14 мая 2017 клуб объявил о том, что игрок покинет команду по окончании сезона

Был основным защитником сборной Аргентины на чемпионате мира 2014 года, сыграв без замен во всех матчах сборной, и на Кубке Америки 2015, пропустив лишь стартовый матч против Парагвая. На обоих турнирах Аргентина заняла второе место, уступив в финалах Германии 0:1 (д.в.) и Чили 0:0 (1-4 пен.) соответственно.

26 мая 2017 года Сабалета подписал контракт с «Вест Хэм Юнайтед». Соглашение рассчитано на два сезона.

16 октября 2020 года объявил о завершении профессиональной карьеры.

Достижения 
«Эспаньол»
 Обладатель Кубка Испании: 2006

«Манчестер Сити»
 Чемпион Англии (2): 2011/12, 2013/14
 Обладатель Кубка Англии: 2011
 Обладатель Суперкубка Англии: 2012
 Обладатель Кубка Футбольной лиги (2): 2014, 2016

Сборная Аргентины
 Олимпийский чемпион: 2008
 Финалист чемпионата мира: 2014
 Финалист Кубка Америки: 2015

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Сан-Лоренсо де Альмагро»
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки сборной Аргентины по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Олимпийские чемпионы от Аргентины
Олимпийские чемпионы по футболу